Die 2. deild karla 1981 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten isländischen Fußballliga. ÍB Keflavík schaffte den direkten Wiederaufstieg. Mit ihm stieg der Zweitplatzierte ÍB Ísafjörður auf.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stiegen direkt in die 1. deild karla auf. Die beiden letzten Vereine stiegen direkt in die 3. deild karla ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Alle Tabellen icelandfootball.net

Einzelnachweise 

1981
Fußballsaison 1981